Аахен — місто в Німеччині, землі Північний Рейн-Вестфалія.

Ахен також може посилатися на:
 Імператорське місто Аахен (1166—1801) — місто Священної Римської імперії, формально кероване тільки імператором.
 Аахен (міський регіон) — район на захід від Північного Рейну-Вестфалії, Німеччина.
 Аахен (виборчий округ) — виборчий округ, представлений у Німецькому Бундестазі
 Аахен (метеорит)
 Ганс фон Аахен (1552—1615) — німецький художник-маньєрист.

Див. також 
 Аахенське Євангеліє (значення)
 Ахен (значення)

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Багатозначні топоніми
Багатозначні терміни